

События 
 Консулы Флавий Рустиций и Флавий Аниций Олибрий.
 Сиагрий унаследовал власть над Суассонской областью до 486.
 После смерти жужаньского кагана Тухэчжэня на престол вступил Юйчэн (правил до 485).
 6 февраля — Рицимер разбил аланов Беоргора при Бергамо.
 12 июля — после смерти Сяоу-ди императором Южной Сун стал Лю Цзые, правивший до 466.

Родились 
 У-ди (ум. 549) — император Лян в 502—549.
 Хашим ибн Абд Манаф (ум. 497) — прадед пророка Мухаммеда и основатель клана Бану Хашим.

Скончались 
 6 февраля — погиб Беоргор, правитель галльских аланов.
 12 июля — Сяоу-ди, император Южной Сун с 453.
 Априен — полулегендарный правитель Арморики с 446.
 Коналл Гулбан — 1-й король Кенел Конайлл с 428.
 Эгидий — западноримский военачальник и правитель Суассонской области с 457. 
 Тухэчжэнь — 5-й каган жужаней с 444.

См. также